Celli ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Celli (1857–1914), italienischer Mediziner und Bakteriologe
 Anna Celli-Fraentzel (1878–1958), deutsche Krankenschwester, Philanthropin und Frauenrechtlerin
 Claudio Maria Celli (* 1941), Kurienerzbischof und Präsident des Päpstlichen Rates für die sozialen Kommunikationsmittel
 Davide Celli (* 1967), italienischer Schauspieler und Politiker
 Giorgio Celli (1935–2011), italienischer Biologe und Entomologe, Schriftsteller und Politiker; Vater von Davide Celli
 Joseph Celli (* 1944), US-amerikanischer Komponist und Oboist
 Luca Celli (* 1979), italienischer Radrennfahrer
 Simone Celli (* 1982), san-marinesischer Politiker

Siehe auch:
 Cello